Кубок Вірменії з футболу 2015–2016 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру у Вірменії. Титул втретє здобув Бананц.

Чвертьфінали 
Перші матчі відбулися 21 і 28 жовтня, а матчі-відповіді — 4 і 25 листопада.

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 15-16 березня, а матчі-відповіді — 12-13 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Вірменії на soccerway 

2015—2016
Вірменія
Вірменія